Karkar lub Qarqar – starożytne miasto aramejskie
 Karkar – miasto w Tunezji
 Karkar – wyspa na Morzu Bismarcka należąca do Papui-Nowej Gwinei